Montville heißen folgende geographische Objekte:

 Montville (Seine-Maritime), Gemeinde in Frankreich
 Montville (Connecticut), Kleinstadt in den Vereinigten Staaten
 Montville (Maine), Orte in den Vereinigten Staaten
 Montville (Massachusetts), Orte in den Vereinigten Staaten
 Montville (New Jersey), Orte in den Vereinigten Staaten
 Montville (New York), Orte in den Vereinigten Staaten
 Montville (Ohio), Township in den Vereinigten Staaten
 Montville (Pennsylvania), Orte in den Vereinigten Staaten

Siehe auch:
 Monville